3-й Садо́вий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 3-й Садовий провулок — провулок у місті Керч.
 3-й Садовий провулок — провулок у місті Київ.

Провулки